Chiesa di Sant'Omobono – a Catanzaro
 Chiesa di Sant'Omobono – a Roma
 Chiesa di Sant'Omobono – a Sant'Omobono Terme